Euphorbia virgata puede hacer referencia a:
 Euphorbia virgata Waldst. & Kit., sinónimo de Euphorbia esula subsp. tommasiniana.
 Euphorbia virgata Desf., nom. illeg., sinónimo de Euphorbia lamarckii.